Sylwa  bezeichnet:

 Sylwa (Tschussowaja), ein Nebenfluss der Tschussowaja in Russland
 Sylwa (Swerdlowsk), ein Ort in der Oblast Swerdlowsk in Russland
 Sylwa (Perm), ein Ort in der Region Perm in Russland

Siehe auch:
 Sylva
 Silva